Rivière Saint-Joseph peut se référer à:

Toponymes

Rivière Saint-Joseph (Lanoraie), un affluent de rive Nord du fleuve Saint-Laurent, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec, au Canada.

Il existe de deux rivières dans l'État américain du Michigan avec le nom Saint-Joseph. Ils sont:

rivière Saint-Joseph du Lac Michigan
rivière Saint-Joseph de la rivière Maumee